Last Chance (canção de Valkyrias)
Last Chance (Marte)
Last Chance (filme)

Desambiguação